Le Grand Silence est un western spaghetti de Sergio Corbucci avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski (1968)
Le Grand Silence est un roman de Loup Durand (1994)
 Le Grand Silence (Die Grosse Stille), film documentaire de Philip Gröning sur la vie des moines-ermites de la Grande Chartreuse (2005).
 Le Grand Silence (The Alien Years), roman de science-fiction de Robert Silverberg